Caruana:
 Fabiano Caruana
 Jonathan Caruana
 Peter Caruana